Гапо́н — українське прізвище. Походить від українського варіанту християнського імені «Агафон».

Відомі носії: 

 Гапон Володимир Аркадійович (1979) — український футболіст.
 Гапон Георгій Аполлонович (1870—1906) — священик Російської православної церкви українського козацького походження.
 Гапон Григорій Євдокимович (1922—2009) — Герой Радянського Союзу.
 Гапон Євген (1974) — український рок-музикант, вокаліст і гітарист гурту Nokturnal Mortum.
 Гапон Євген Едуардович (1991) — російський футболіст.
 Гапон Євген Микитович (1904—1950) — радянський вчений-хімік, фахівець в області фізикохімії ґрунтів, розробник теорії іонного обміну, гідратації і термодинаміки.
 Гапон Ігор Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гапон Олександр Іванович (1940—2021) — український театральний актор, народний артист України.
 Гапон Ярослав Михайлович (2000—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гапон-Клименко Інна Олександрівна ( 1963) — українська співачка, заслужена артистка України.
Українські прізвища